Virgínia, um dos cinquenta estados dos Estados Unidos da América
Voltampere, uma unidade de medida de potência aparente em sistemas elétricos de corrente alternada.

Desambiguações de siglas